Э́двард Пол Ше́рингем (; род. 2 апреля 1966, Лондон, Англия), более известный как Те́дди Ше́рингем () — английский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. С 1993 по 2002 год выступал за сборную Англии. Член ордена Британской империи (2007).

Автор первого гола в ворота мюнхенской «Баварии» в финале Лиги чемпионов в 1999 году, этот мяч помог его клубу «Манчестер Юнайтед» сделать «требл».

Биография

Клубная карьера 
Шерингем начал заниматься футболом в родном Лондоне и даже пытался попасть в школу «Тоттенхэм Хотспур», болельщиком которого был с детства, однако сделать это не сумел.

Летом 1982 года он подписал первый профессиональный контракт, став футболистом клуба третьего дивизиона «Миллуолл». Дебютировать за команду ему удалось лишь через год, а всего в первом полноценном для себя сезоне Тедди провёл десять матчей и дважды поражал ворота соперника. В начале 1985 года Шерингем был отдан в аренду в «Олдершот», выступающий в четвёртом дивизионе, однако заиграть там не сумел, после чего продолжил карьеру в шведском «Юргордене» (также на правах аренды). Здесь нападающий впервые сумел продемонстрировать свои бомбардирские способности, отличившись 13 забитыми голами. В начале 1986 года у «львов» возник дефицит форвардов и они вернули Шерингема в свой состав. Первоначально он не играл важной роли в игре команды, однако постепенно его роль на поле становилась все более значимой. В 1988 году «Миллуолл» стал победителем Второго дивизиона, а Тедди отличился 24 раза. В Первом дивизионе результативность Шерингема несколько снизилась, но несмотря на это он продолжал оставаться ключевым игроком команды и сохранил верность клубу даже после его вылета из элиты английского футбола.

В 1991 году нападающий перешёл в «Ноттингем Форрест», отыграв сезон под руководством Брайана Клафа и отличившись 22 голами во всех турнирах. Его голы помогли команде дойти до финала Кубка лиги, в котором клуб уступил «Манчестер Юнайтед».

Следующий сезон Шерингем также начал в составе «красных», однако отыграв только три матча подписал контракт с «Тоттенхэмом», осуществив тем свою детскую мечту. Уже по итогам первого сезона в составе «шпор» Тедди с 21 голом выиграл бомбардирскую гонку только созданной Премьер-лиги. В 1994 году партнёром Шерингема в атаке стал немец Юрген Клинсманн, с которым он образовал ударную связку команды, забившую на двоих 52 гола за сезон. Всего в составе «Тоттенхэма» нападающий отыграл пять сезонов, стабильно поражая ворота соперников, однако выиграть каких либо трофеев не сумел.

Наконец в 1997 году Тедди стал футболистом «Манчестер Юнайтед», которого взяли на замену внезапно завершившему карьеру Эрику Кантоне. В составе «красных дьяволов» нападающий зачастую проигрывал конкуренцию Дуайту Йорку и Энди Коулу, однако статус запасного не мешал ему регулярно отличаться забитыми голами после выхода на замену. В финале Лиги чемпионов 1999 года Шерингем вышел на замену Йесперу Блумквисту и в добавленное время забил важнейший гол, сравняв счёт в матче, а в следующей атаке Уле Гуннар Сульшер забил победный гол. Следующие два сезона у Тедди вышли не очень яркими. Однако в сезоне 2000/2001 он стал твёрдым игроком стартового состава и лучшим бомбардиром команды (забив в общей сложности 21 гол). По итогам сезона он был признан лучшим игроком по версии футболистов ПФА и Ассоциации футбольных журналистов. После этого Шерингем покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента, отказавшись от продления контракта.

После этого 35-летний нападающий вернулся в «Тоттенхэм Хотспур», где на достаточно высоком уровне отыграл ещё два сезона. На хорошем уровне он отыграл и сезон в составе «Портсмута». Летом 2004 года нападающий подписал контракт с «Вест Хэм Юнайтед», и забив за сезон 20 голов помог ему выйти в Премьер-лигу, где отыграл ещё два года. Завершил свою игровую карьеру Шерингем по окончании сезона 2007/2008 в клубе «Колчестер Юнайтед» (который занял последнее место в Чемпионате Футбольной лиги) в возрасте 42 лет.

Международная карьера 
В составе сборной Англии Шерингем дебютировал в возрасте 27 лет в 1993 году и выступал за неё на протяжении почти десяти лет. Однако чаще всего он использовался как футболист ротации, довольствовавшись выходами на замену. Несмотря на это он принял участие в Евро 1996 (где отметился дублем в ворота сборной Нидерландов и реализованным пенальти в серии со сборной Германии) и на чемпионатах мира 1998 и 2002 годов.

Тренерская карьера 
В 2014 году по приглашению Сэма Эллардайса Шерингем вошёл в тренерский штаб «Вест Хэм Юнайтед» на должность тренера.

В мае 2015 года он стал главным тренером клуба «Стивенэйдж», а в ноябре зарегистрировал себя в качестве игрока в возрасте 49 лет. 15 июля 2017 года Шерингем возглавил клуб «Атлетико» из Калькутты. 26 января 2018 года он был уволен за неудовлетворительные результаты команды.

Личная жизнь 
Сын Тедди Шерингема Чарли (род. 1988) также стал футболистом, играл на позиции нападающего.

Статистика выступлений за сборную

Достижения

Командные 
 Обладатель Кубка полноправных членов: 1992
 Обладатель Суперкубка Англии: 1997
 Чемпион Англии: 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001
 Обладатель Кубка Англии: 1998/1999
 Победитель Лиги чемпионов: 1998/1999
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1999

Личные 
 Лучший футболист Англии 2001 года по версии спортивных журналистов.
 Лучший футболист Англии 2001 года по версии профессиональных игроков.
 Лучший бомбардир английской Премьер-лиги в сезоне: 1993 (21 гол)
 Лучший бомбардир в истории «Миллуолла»: 111 голов
 Включён в Зал славы английского футбола: 2009.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Колчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Олдершот»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Юргорден»
Футбольные тренеры Англии
Тренерский штаб ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Тренеры ФК «Атлетико» Калькутта
Тренеры ФК «Стивенидж»
Члены ордена Британской империи
Члены Зала славы английского футбола